Niemcy:
 Kürnbach - dzielnica Bad Schussenried
 Kürnbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe

Inne:
 Kürnbach – zamek